Tschechisch steht für:

 tschechische Sprache

tschechisch bezieht sich auf:
 Tschechien, Binnenstaat in Mitteleuropa

Siehe auch: